Jakobsbergs säteri kan syfta på

 Jakobsbergs gård, Gnesta kommun – en herrgård och ett tidigare säteri i Björnlunda socken
 Jakobsbergs säteri, Järfälla kommun – en gård som uppfördes vid mitten av 1600-talet på den gamla bondbyn Vibbles ägor i Järfälla socken i Uppland

Se även
 Jakobsberg (olika betydelser)